Dit is een lijst van planetoïden 104201-104300 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 104201 - || 2000 EN108 || 8 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 104202 - || 2000 ES108 || 8 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104203 - || 2000 EY109 || 8 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 104204 - || 2000 EA111 || 8 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 104205 - || 2000 EE112 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104206 - || 2000 EO112 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104207 - || 2000 ED113 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104208 - || 2000 EQ113 || 9 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104209 - || 2000 EN115 || 10 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (104210) Leeupton || 2000 ES116 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104211 - || 2000 EW116 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104212 - || 2000 ER117 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104213 - || 2000 EE118 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104214 - || 2000 EJ118 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104215 - || 2000 ES118 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104216 - || 2000 EF119 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104217 - || 2000 EM119 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104218 - || 2000 EU119 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104219 - || 2000 EO120 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104220 - || 2000 EP120 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104221 - || 2000 EU120 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104222 - || 2000 EH121 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104223 - || 2000 EP121 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104224 - || 2000 EC122 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104225 - || 2000 EE123 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104226 - || 2000 EN123 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104227 - || 2000 EH125 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104228 - || 2000 EG127 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104229 - || 2000 ER128 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104230 - || 2000 EZ128 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104231 - || 2000 EE129 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104232 - || 2000 ET129 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104233 - || 2000 EV129 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104234 - || 2000 EL130 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104235 - || 2000 EL131 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104236 - || 2000 EG132 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104237 - || 2000 EU132 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104238 - || 2000 EB133 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104239 - || 2000 EG133 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104240 - || 2000 ET133 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104241 - || 2000 EB134 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104242 - || 2000 EL134 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104243 - || 2000 ES134 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104244 - || 2000 EX134 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104245 - || 2000 ED135 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104246 - || 2000 EM135 || 11 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104247 - || 2000 EH136 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104248 - || 2000 EJ136 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104249 - || 2000 EQ136 || 12 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104250 - || 2000 ET136 || 12 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104251 - || 2000 EJ137 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104252 - || 2000 EJ138 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104253 - || 2000 EK138 || 11 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104254 - || 2000 ET139 || 12 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| 104255 - || 2000 EJ140 || 1 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| 104256 - || 2000 EA141 || 2 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| 104257 - || 2000 EC141 || 2 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| 104258 - || 2000 EQ141 || 2 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| 104259 - || 2000 EK142 || 3 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104260 - || 2000 EF144 || 3 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| 104261 - || 2000 ES144 || 3 maart 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 104262 - || 2000 EY144 || 3 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| 104263 - || 2000 EZ144 || 3 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| 104264 - || 2000 EW145 || 3 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 104265 - || 2000 EK146 || 4 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| 104266 - || 2000 EW146 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104267 - || 2000 EM147 || 4 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| 104268 - || 2000 EA148 || 4 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| 104269 - || 2000 EC148 || 4 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| 104270 - || 2000 EC149 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104271 - || 2000 EF149 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104272 - || 2000 ES149 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104273 - || 2000 EU149 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104274 - || 2000 EU150 || 5 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 104275 - || 2000 EW150 || 5 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 104276 - || 2000 EL151 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104277 - || 2000 ER151 || 6 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 104278 - || 2000 EK152 || 6 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 104279 - || 2000 EE153 || 6 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 104280 - || 2000 ED154 || 6 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 104281 - || 2000 ET154 || 6 maart 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 104282 - || 2000 EK155 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104283 - || 2000 EL155 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104284 - || 2000 EX155 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104285 - || 2000 EH156 || 9 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104286 - || 2000 EF157 || 11 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| 104287 - || 2000 EM157 || 11 maart 2000 || Catalina || CSS
|-
| 104288 - || 2000 EC158 || 12 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104289 - || 2000 EW158 || 12 maart 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 104290 - || 2000 EB164 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104291 - || 2000 EU164 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104292 - || 2000 EC165 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104293 - || 2000 EN166 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104294 - || 2000 ER168 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104295 - || 2000 EH169 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104296 - || 2000 ET169 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104297 - || 2000 EK171 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104298 - || 2000 EG172 || 10 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104299 - || 2000 EM173 || 4 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 104300 - || 2000 ET174 || 1 maart 2000 || Catalina || CSS|}

Planetoïdenlijsten